Мобли — английская фамилия
 Мобли, Куттино (род. 1975) — американский баскетболист.
 Мобли, Луис (1915—1987) — американский экономист.
 Мобли, Мэри Энн (1939—2014) — американская модель и актриса.
 Мобли, Хэнк (1930—1986) — американский джазовый саксофонист.
 Мобли, Эван (род. 2001) — американский баскетболист.